Эдди Шор Эворд () — награда, ежегодно вручаемая лучшему защитнику Американской хоккейной лиги, победитель которой выявляется с помощью голосования представителей прессы и игроков лиги. Трофей назван в честь Эдди Шора, члена Зала хоккейной славы.

Обладатели

Интересные факты 
Одна из ежегодных командных наград «Бостон Брюинз» также называется Эдди Шор Эворд. Она присуждается самому энергичному и решительному игроку клуба.

Ссылки
Официальный вэб-сайт AHL
Зал славы AHL
Статистика на Internet Hockey Database